Sauerteig steht für:

 Sauerteig, eine Teigart zur Herstellung von Backwaren

Sauerteig ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sauerteig (1877–1961), deutscher Kommunalpolitiker und Autor
 Dominik Sauerteig (* 1986), deutscher Kommunalpolitiker und Rechtsanwalt
 Hans-Burkhard Sauerteig (* 1946), deutscher Diplomat
 Karin Blumberger-Sauerteig (* 1945), deutsche Diplomatin
 Max Sauerteig (1867–1963), deutscher evangelischer Pfarrer in Ansbach, NSDAP-Mitglied und Parteiredner
 Uwe Sauerteig (* 1957), deutscher Eisschnellläufer